Leon Ludwik Sapieha (1803–1878) – książę, Marszałek Sejmu Krajowego, syn Aleksandra Antoniego.
 Leon Aleksander Sapieha (1883–1944) – ziemianin, podróżnik, poseł na Sejm, syn Władysława Leona.
 Leon Bazyli Sapieha (1652–1686) – podskarbi nadworny litewski, generał armii litewskiej.
 Leon Paweł Sapieha (1856–1893) – syn Adama Stanisława.
 Leon Roman Sapieha (1915–1940) – żołnierz.

Zobacz też 
 Lew Sapieha (ujednoznacznienie)
 Kazimierz Leon Sapieha
 Sapiehowie herbu Lis